Raman Chibsah – calciatore ghanese
 Yussif Chibsah – calciatore ghanese